Professionalnij futbolnij klub CSKA Moskva (normalt bare kendt som CSKA Moskva) er en russisk fodboldklub fra hovedstaden Moskva. Klubben spiller i landets bedste liga, den russiske Premier League, og har hjemmebane på stadionet CSKA Moscow Stadium. Klubben blev grundlagt i 1911 og har siden da vundet 10 sovjetiske/russiske mesterskaber og 10 sovjetiske/russiske pokaltitler. I 2005 vandt de desuden UEFA Cuppen (den nuværende Europa League), efter finalesejr over Sporting Lissabon.

Titler 

 Sovjetiske/Russiske Liga (10): 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991, 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16

 Sovjetiske/Russiske Pokalturnering (10): 1945, 1948, 1951, 1955, 1991, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012/13

 Sovjetiske/Russiske Super Cup (4): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014

 UEFA Cup (1): 2005

Kendte spillere 
  Jurij Istomin
  Viktor Ponedelnik
  Mikhail Jeremin 
  Oleg Sergejev
  Valerij Karpin 
  Igor Akinfejev
  Aleksej Berezutskij 
  Vasilij Berezutskij
  Ruslan Nigmatullin
  Sergej Semak 
  Jurij Zjirkov
  Edgaras Jankauskas 
  Ivica Olić
  Jiří Jarošík 
  Tomáš Necid
  Miloš Krasić
  Zoran Tošić 
  Jô
  Vágner Love 
  Keisuke Honda

Danske spillere 
  Ingen

 
Etableret i 1911